Thierry de Ganay
Patronyme français